Эмма Левин (род.1985) — шведская певица, актриса дубляжа.

Биография 
Полное имя Эмма Линнея Левин Сундберг. Родилась 25 октября 1985 года в Евле. Проживает в Стокгольме.

Эмма Левин выросла в Евле, свою творческую деятельность начала с того, что в течение нескольких лет занималась в театре, а также пела и танцевала. С 2005—2008 была участницей творческого трио, носящего название Caracola, в составе которого она выступала на многих концертах как в Швеции, так и за рубежом. Кроме всего прочего, группа выступала на телевизионном концерте в Турции с таким выдающимся артистом, как Tarkan. В 2008 году группа принимала участие в Melodifestivalen с песней «Smiling in Love».

В 2009 году группа сменила название на Sheelah. Коллектив продолжил, вместе с тем, устраивать свои концертные турне, а многие их песни оказались в знаменитых музыкальных чартах, таких как The Last Time. Песни группы даже занимали лидирующие позиции в Англии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге.

В 2011 году Эмма решает покинуть группу, дабы сосредоточиться на сольной карьере и бизнесе. В том же году она подписала контракты с двумя уважаемыми записывающими компаниями: с Syncope Music в Стокгольме и Cardinal Agency в Нью-Йорке. Тогда же Эмма начала работать с Тони Нильссоном и Хенриком Йонссоном для своего первого сольного альбома и уже в 2011 году Эмма выпустила свой первый сингл, носящий название No Excuses.

2012 году Эмма Левин участвовала на телевизионном шоу The Voice Sverige на TV 4 в качестве сольной артистки. Кроме того, Эмма работала на TV 3.
До 2011 года Эмма вела свою колонку для газеты Gefle Dagblad.

Также с 2003 года она занимается профессиональным дубляжом мультфильмов и сериалов. Самые известные фильмы, персонажей которых, озвучила Эмма:

•	Флобуса — «Как приручить дракона»

•	Марго — «Гадкий я»

•	Эпплджек — «Мой маленький пони».

Актрисы озвучивания Швеции